Тетьє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 630 км на південний захід від Парижа, 125 км на південь від Бордо, 45 км на захід від Мон-де-Марсана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 289 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 726,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Тетьє на сайті французького Національного інституту географії
 Тетьє на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тетьє на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тетьє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тетьє на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ланди

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ланди